Draesner ist der Familienname folgender Personen:

Ulrike Draesner (* 1962), deutsche Schriftstellerin
Walter Draesner (1891–1940), deutscher Maler und Grafiker